Orford Ness (engelska: Orfordness) är en udde i Storbritannien.   Den ligger i riksdelen England, i den sydöstra delen av landet,  km nordost om huvudstaden London.

Terrängen inåt land är mycket platt. Havet är nära Orford Ness åt sydost. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km väster om Orford Ness.  Närmaste större samhälle är Felixstowe,  km sydväst om Orford Ness. 

Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Halvöar i England
Suffolk Coastal